Virginia compare in diversi contesti:

Geografia 

 Virgínia – comune del Minas Gerais

 La Virginia – comune del dipartimento di Risaralda

 Virginia – comune del dipartimento di Lempira

 Virginia – cittadina del Cavan 

 Virginia – stato federato
 Virginia – capoluogo della contea di Cass, Illinois 
 Virginia – città della contea di St. Louis, Minnesota
 Virginia – villaggio della contea di Gage, Nebraska
 Virginia Occidentale – stato federato

 Virginia – cittadina della municipalità locale di Matjhabeng

Mitologia
 Virginia – personaggio della mitologia romana

Persone 
 Virginia – martire romana
 Virginia – moglie del politico e militare romano Lucio Volumnio Flamma Violente e viene ricordata come modello proverbiale di castità e modestia nell'antichità romana e nel Medioevo

Santi e beati

Navi militari 
 CSS Virginia – corazzata (ariete corazzato) della marina degli Stati Confederati d'America
 USS Virginia (SSN-774) – sottomarino nucleare
 Classe Virginia – classe di navi da battaglia degli inizi del Novecento
 Classe Virginia – classe di incrociatori a propulsione nucleare degli anni settanta
 Classe Virginia – classe di sottomarini nucleari di fine anni novanta

Cinema
 Virginia – cortometraggio del 1916 diretto da Cleo Madison
 Virginia – film del 1941 diretto da Edward H. Griffith
 Virginia – film del 2010 diretto da Dustin Lance Black

Musica
 Virginia – opera di Alessandro Nini del 1842
 Virginia – opera di Nicola Vaccaj del 1845
 Virginia – opera lirica di Saverio Mercadante del 1866
 Virginia – composizione musicale di Jacob de Haan

Altro 
 Virginia – nome proprio femminile italiano
 Virginia – tragedia di Vittorio Alfieri
 Virginia – romanzo del 1913 di Ellen Glasgow
 Virginia – seconda colonia inglese nel Nuovo Mondo, fondata da Walter Raleigh
 Università della Virginia – viene spesso chiamata semplicemente "Virginia"
 50 Virginia – asteroide scoperto nel 1857
 Virginia – videogioco del 2016

Altri progetti